Vol. II – album dei Cartel de Santa del 2004
 Vol. II – album di Daniel Lioneye del 2010
 Vol. II – album degli Hurt del 2007